Тургэн — гора в монгольской провинции Увс.
 Тургэн — сомон аймака Увс, в западной части Монголии.